Lichtenfels est porté par deux villes d'Allemagne :

 Lichtenfels (Bavière), avec l'Arrondissement de Lichtenfels, en Haute-Franconie, Bavière, Allemagne.
 Lichtenfels (Hesse)

Ou encore :
 Eduard Peithner von Lichtenfels (1833-1913), un peintre paysagiste autrichien

Homonymie de toponyme